El término MIPS puede hacer referencia a:

 Millones de instrucciones por segundo
 MIPS (procesador)